Беша́к-е-Кайо́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 490 км на південний захід від Парижа, 17 км на схід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 752 оподаткованих домогосподарства, у яких проживали 1964,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бешак-е-Кайо на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт муніципалітету
 [ Розташування муніципалітету Бешак-е-Кайо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда